Jalea peut faire référence à :

Patronyme 
 Ion Jalea (1887-1983), sculpteur roumain.

Toponyme 
 Le , dans la ville roumaine de Constanța.

Cuisine 
 , plats péruvien.

Transports 
 , plusieurs sous-marins de la Regia Marina.

Voir aussi 
 Jaleo, terminologie du Flamenco.

Homonymie de patronyme